Lebeda ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Lebeda, ukrainischer Bogenbiathlet
 Andreas Lebeda (* 1957), österreichischer Sänger (Bariton), Pianist, Dirigent und Musikpädagoge
 Anton Lebeda (1797–1857), Waffenfabrikant in Prag
 Jan Lebeda (1913–1991), katholischer Weihbischof von Prag
 Otakar Lebeda (1877–1901), tschechischer Maler

Lebeda ist
 ein Fluss in Weißrussland